Ґоляш Григорій Іванович 
 Ґоляш Степан

Українські прізвища